La Terra Marina del Pacifico è stato un oceanario e acquario statunitense, istituito nel 1954 e chiuso nel 1978 nella città di Palos Verdes, città della California.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Acquari della California
Cultura a Los Angeles